Grevinge (plaats), plaats in Denemarken
 Grevinge (parochie), parochie in Denemarken